Соревнования по спортивной ходьбе на 20 км у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года прошли в Москве 13 августа.

Золотую медаль чемпионата мира добавила в свою копилку олимпийская чемпионка Елена Лашманова, серебро досталось ещё одной россиянке Анисе Кирдяпкиной, бронза у китаянки Лю Хун. Третья представительница России Вера Соколова, шедшая на третьем месте, была дисквалифицирована находясь уже на стадионе.

Позднее Лашманова и Кирдяпкина были дисквалифицированы за применение допинга и лишены наград. Золото должно перейти к китаянке Лю Хун.

Медалисты

Рекорды 
На начало чемпионата действительными являлись следующие рекорды:

Результаты 

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона, DQ — дисквалифицирована

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF 

Спортивная ходьба на 20 км (женщины)